Брионн () — город на севере Франции, регион Нормандия, департамент Эр, округ Берне, центр одноименного кантона. Расположен в 45 км к юго-западу от Руана и в 41 км к северо-западу от Эврё, в 3 км от автомагистрали А28.

Население (2018) — 4 238 человек.

Достопримечательности 
 Донжон XI века, ранее главная башня разрушенного Шато де Брионн
 Церковь Святого Мартина, сочетание романского стиля и готики. Алтарь был перевезен сюда из аббатства Ле-Бек, закрытого во время Великой Французской революции
 Церковь Сен-Дени, восстановленная из руин после Второй мировой войны
 Здание мэрии

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,6 %
 промышленность — 22,6 %
 строительство — 7,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 38,1 %
 государственные и муниципальные службы — 30,1 %

Уровень безработицы (2017) — 22,0 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Эр — 13,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 19 020 (Франция в целом — 21 730, департамент Эр — 21 700).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Брионна с 2015 года занимает коммунист Валери Бёрьо (Valéry Beuriot). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 70,18 % голосов.

Города-побратимы 

  Шафтсбери, Англия
  Линдлар, Германия

Знаменитые уроженцы 
 Жоффруа де Брионн (ок.953 - ок.1015), граф де Брионн и д’Э, незаконнорожденный сын герцога Нормандии Ричарда I Бесстрашного, родоначальник англо-нормандского рода Клеров

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея